

Patronymes

秦 
  (1932-), historien japonais.
 , figure légendaire du théâtre japonais.
  (1873-1938), bactériologiste japonais.
  (1988-), chanteuse japonaise.
  (1872-1933), homme politique japonais qui fut gouverneur de la préfecture d'Akita et de la préfecture de Tokushima et sept fois membre de la chambre basse de la Diète du Japon et une fois ministre.
 , clan immigré actif au Japon depuis la période Kofun selon le récit épique Nihonshoki.

Autres 
  (1942-), réalisateur, scénariste et animateur japonais.
  (1935-), réalisateur, acteur et scénariste japonais.
  (1879-1962), général japonais.
  (1935-2017), homme politique japonais,  premier ministre du Japon en 1994.
  (1967-2020), homme politique japonais.

Toponyme 

 , dans la préfecture de Kōchi au Japon.
 , un district de Matsumoto, à Nagano, au Japon.
 , un village du district de Kushinagar, dans l'état d'Uttar Pradesh, en Inde.

Autre 
  des bannières de guerre utilisées sur les champs de bataille du Japon médiéval.
Patronyme japonais